Koror ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

 Koror (Stadt), eine Stadt in Palau (frühere Hauptstadt)
 Koror (Palau), ein Verwaltungsgebiet ("Teilstaat") von Palau
 Koror (Insel), eine Insel von Palau